Maura puede hacer referencia a:persona

Políticos

Antonio Maura, estadista español, cinco veces presidente del Gobierno, y sus hijos:
Miguel Maura Gamazo, político.
Gabriel Maura Gamazo, político e historiador, I duque de Maura.
Honorio Maura Gamazo, escritor y político.

Artistas

Carmen Maura, actriz española.
Maura Rivera, bailarina chilena.
Maura Tierney, actriz estadounidense.
Maura Gale, actriz estadounidense.
Maura Monti, actriz italiana.

Escritores y Periodistas
 Tomeu Maura, periodista deportivo.

Biología 

 Macaca maura, especie de primate.
 Natrix maura, especie de culebra.